Paul Ehrlich – microbiologo tedesco – premio Nobel per la medicina nel 1908
 Paul R. Ehrlich – ambientalista – biologo ed entomologo statunitense – autore, fra l'altro, del famoso libro The Population Bomb
 S. Paul Ehrlich (1937-2005) – medico statunitense, ricoprì la carica di Chirurgo generale degli Stati Uniti dal 1973 al 1977

Altri 
 Paul Erlich (1972) – teorico statunitense della musica